Цзиньша (река) — название реки Янцзы в верхнем течении (в провинциях Сычуань и Юньнань, до слияния с рекой Миньцзян)
 Цзиньша (археологическая зона) — археологическая зона в Чэнду провинции Сычуань
 Цзиньша (уезд) — уезд городского округа Бицзе провинции Гуйчжоу